Trois classes de navires de la Royal Navy portent le nom de classe Hunt :
 la , 88 dragueurs de mines ayant servi lors de la Première Guerre mondiale ; 
 la , 86 destroyers d'escorte ayant servi lors de la Seconde Guerre mondiale ; 
 la , 13 navires de guerre des mines lancés entre 1978 et 1988.